Río Carcarañá puede referirse:
 al río Carcarañá, río de Córdoba y Santa Fe, Argentina; o
 al ELMA Río Carcarañá, buque mercante de Argentina botado en 1961.